(1945 - 2010), actrice américaine
 David McWilliams (1945 - 2002), musicien irlandais
  (né en 1950), joueur de basket-ball américain
  (1865 - 1907), médecin australien
 Jeremy McWilliams (né en 1964), pilote de motos anglais
  (né en 1963), auteur irlandais
 (1949- 2000), écrivain américain
 Taj McWilliams-Franklin (née en 1970), joueuse de basket-ball américaine
  (1856–1929), homme politique australien